Agematsu steht für:
 Agematsu (Nagano), Stadt in Japan
 (2470) Agematsu, Asteroid des äußeren Hauptgürtels